Стефания Либеракакис (; , Стефани́я Лимберака́ки; ), известная под своим артистическим именем Стефания — греко-нидерландская певица и актриса. Представляла Грецию на конкурсе песни «Евровидение-2021» с песней «Last Dance». Первоначально должна была представлять Грецию на отменённом «Евровидении-2020» с песней «SUPERG!RL».

Карьера

Ранние годы 
В 2013 году, Стефания приняла участие в третьем сезоне . После этапа слепых прослушиваний она стала частью команды Борсато, однако выбыла по окончании баттлов. Через некоторое время Стефания присоединилась к детскому хору Kinderen voor Kinderen, но по прошествии двух лет покинула его.

Детское Евровидение-2016 

В 2016 году Стефания приняла участие в прослушиваниях для участия на «Детском Евровидении». Путём внутреннего голосования было принято решение, что она отправится в Валетту на «Детское Евровидение — 2016» в составе группы «Kisses».

На конкурсе группа представила Нидерланды с песней «Kisses & Dancin'» и заняла 8 место из 17.

Сольная карьера 
В 2018 году Стефания выпустила свой первый сингл под названием «Stupid Reasons».

В 2019 году было представлено ещё три новых сингла: «Wonder», «I’m Sorry (Whoops!)» и «Turn Around».

В конце июня 2019 года Стефания выступила с кавером на песню «Con Calma» на премии , которая транслировалась греческим телевидением.

Карьера актрисы 
В 2019 году снялась в трёх фильмах: «», «100% Coco New York» и «De Club van Lelijke Kinderen».

В 2018—2020 годах играла постоянную второстепенную роль в сериале «».

Конкурс песни «Евровидение» 

В конце 2019 года Стефания была названа в числе потенциальных кандидатов на поездку в Роттердам на конкурс песни «Евровидение-2020» от Греции. 3 февраля 2020 года греческий вещатель ERT объявил о том, что, действительно, Стефания представит Грецию на конкурсе «Евровидение-2020».

Певица должна была выступить 14 мая во втором полуфинале с песней «SUPERG!RL». Однако, 18 марта EBU объявил об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.

В этот же день ERT подтвердил участие Греции в конкурсе «Евровидение-2021».

Стефания вновь представила Грецию, но уже с песней «Last Dance». Номер певицы включал в себя танцоров, на которых был одет хромакей, благодаря чему в кадре оставались только их белые костюмы. Кроме того, когда Стефания взбиралась на трибуну, которая также была скрыта и создавалось впечатление будто она шагает по экрану и достигался эффект полного погружения в графику на экране (многие сравнивали перфоманс с выступлением С. Лазарева на «Евровидении-2016»).

Во 2-м полуфинале «Евровидения» Стефания заняла 6-е место и прошла в финал песенного конкурса. В финале выступила под 10-м порядковым номером. По результату голосования жюри и телезрителей заняла 10-е место, набрав 170 баллов. Стефании присудили оценку 12 жюри Кипра и Франции, оценку 10 жюри Азербайджана.

Личная жизнь 
Родители Стефании родом из поселений Турион и Софико, расположенных в Восточной Македонии и Фракии.

С осени 2018 по апрель 2021 года Стефания состояла в отношениях с Яннесом Хойвельмансом — представителем Нидерландов на конкурсе «Детское Евровидение — 2017», который занял 4-е место в составе группы «Fource».

Дискография

Синглы

Kinderen voor Kinderen

Kisses

Сольная карьера

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 YouTube-канал
 TikTok

Википедия:Биографии современников
Поп-музыканты
Участники «Евровидения-2020»
Представители Греции на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2021»